Тахкемони (Tachkemoni; Taḥkemoni; ) — слово еврейского происхождения.

Книги
 «Тахкемони» (946 год) — религиозно-философское сочинение Саббатая Донноло.
 «Тахкемони» (1218—1520) — сборник макам поэта мусульманской Испании Иегуды Алхаризи.
 «Тахкемони» (ок. 1500) — сборник из 237 стихотворений на субботние и праздничные дни караимского врача и хахама из Каира Моисея Бали.

Прочее
 «Тахкемони» — название многих еврейских религиозных школ в Европе и Азии, например в Тель-Авиве (с 1905).

Примечания